HotMen CoolBoyz (ou H.M.C.B.) é um filme adulto da Dinamarca dirigido por Knud Vesterskov e estrelado por Ron Athey e Billy Herrington.

Foi produzido pela Puzzy Power/HotMale, o braço de filmes adultos da empresa de Lars von Trier, a Zentropa, mas conhecido por trabalhos como Dogme95-manifesto e  Dogville (2003) com a atriz Nicole Kidman, Dancer in the Dark (2000) com a cantora  Björk e o filme indicado ao Oscar After the Wedding (2006).

É o único filme pornográfico gay feito por uma grande produtora de cinema, tendo sido ignorado pela imprensa Dinamarquesa, só ganhando notoriedade no ramo especifico no exterior.

Crítica
HotMen CoolBoyz foi indicado ao GayVN Awards, concorrendo  Best Foreign Release, Best Solo Performance (Ron Athey), Best Art Direction (Pernille Schellerup), Best Videography (Marco Bellini)  e  Best Editing (Henrik Vincent Thiesen).

Referências

Ligações externas 
 

Filmes da Dinamarca de 2000
Filmes pornográficos gays
Filmes com temática LGBT da Dinamarca
Filmes em língua dinamarquesa